Matojo puede referirse a:

 Hammada articulata, planta quenopodiácea (de la familia amarantáceas).
 Mata, pequeña planta leñosa.
 Matorral, campo formado por matas.